То́гуз корго́ол (, дословный перевод — «девять горошин»), тогы́з кумала́к () — киргизская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки. Упрощённая версия этой игры называется Уюм тууду (Моя корова отелилась). У игроков по пять лунок, и в каждой лунке по пять камешков. У казахов Монголии похожая  игра (по девять камешков в пяти лунках) называется «Есен коргоол». Существует также игра Алты коргоол - Шесть горошин.

Игра принадлежит к семейству манкала, включающему такие игры, как вари или калах. В основу игры положено число 9 (девять игровых лунок, в каждой лунке изначально по девять шариков), считающееся у тюрков и монголов священным. Игра развивает математическое мышление и воспитывает выдержку. За свойство игры развивать устный счёт её ещё называют «алгеброй чабанов». Партия может продолжаться четыре-пять часов. В ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия. Игра строится не только на скорости подсчёта, но и на тактике.

В 2020 году ЮНЕСКО включило эту игру в репрезентативный список нематериального наследия.

Инвентарь 
Доска для игры в тогуз коргоол имеет по 9 игровых лунок для каждого игрока. Кроме этого, в середине доски располагаются две большие лунки для сбора выигранных камней. Количество камней () — 162 штуки.

Для обозначения лунки-туза используются специальные знаки, при их отсутствии могут использоваться два камня отличающихся по форме или цвету от игровых камней.

Правила 
1. Начальная позиция

2. Позиция после хода белых: 7—6

3. Позиция после хода чёрных: 5—5
 Обозначение лунок
Доска для тогызкумалака делится на две стороны: белую (светлую) и чёрную (тёмную). Лунки на современных досках пронумерованы слева направо от 1 до 9 со стороны каждого игрока. Традиционные названия лунок:

1 — куйрук
2 — ат өтпөс
3 — жаман үй
4 — далы
5 — бел
6 — ак колтук
7 — эки тишти
8 — көк моюн
9 — ооз

 Исходная позиция
Перед началом игры в каждую игровую лунку раскладывают по 9 камней. Накопительная лунка пуста. Каждому игроку принадлежит ближний к нему ряд из 9-ти лунок ( — дом) и одна накопительная лунка ( — котёл), располагающаяся ближе к игроку или по правую руку.

 Ходы
Ходы делают по очереди. Право первого хода взаимно оговаривается или разыгрывается жребием, начинающий игру садится с белой стороны. Во время своего хода игрок берёт все камни из любой своей лунки «дом» и, начиная с этой же лунки, раскладывает их по одному против часовой стрелки в свои и чужие дома. Если в исходной лунке только один камень, то он перекладывается в следующую лунку.

 Выигрыш камней
Если последний коргоол попадает в дом соперника и количество коргоолов в нём становится чётным, то коргоолы из этого дома переходят в казан игрока, совершившего ход.

 Туз
Туз — выигранная лунка на стороне соперника. Если при ходе игрока А последний коргоол попадает в дом игрока Б и в нём после этого оказывается три коргоола, то этот дом объявляется тузом игрока А (, соль; ). Эти три коргоола попадают в казан игрока А. В последующем каждый коргоол, попавший в туз, переходит в казан игрока А. Существует 3 основных правила взятия туза:
1) игрок не может завести себе туз в самом последнем (девятом) доме соперника,
2) игрок не может завести себе туз в доме с таким же порядковым номером, который имеет лунка-туз соперника,
3) каждый игрок в течение игры может завести себе только один туз.

Отказаться от туза или изменить его положение нельзя. Туз действует до конца игры и для удобства помечается специальным знаком.

 Окончание партии
Победа в игре достигается двумя способами:
1) набор в свой казан 82 коргоола или более;
2) у противника не осталось ходов (см. ниже «ат сыроо») и при этом он ещё не набрал 81 коргоол.

При наборе обоими игроками по 81 коргоолу объявляется ничья. Также партия считается оконченной ничьей, если на доске получается ничейная позиция А.Чылымова (повторение позиции через 73 хода). В турнирной партии победителю присуждается одно очко, в случае ничьей каждому игроку по пол-очка. Также ничья или поражение могут быть объявлены в случаях оговорённых официальным кодексом соревнований (просроченное время обдумывания, опоздание и др.)

 Ат сыроо
Если после хода игрока А все его дома оказываются пустыми (ход «91»), то он попадает в ситуацию «ат сыроо». Игрок Б делает свой очередной ход. Если после его хода в дома игрока А не попадает ни одного коргоола, то в этой ситуации у игрока А нет ходов и игра заканчивается. Коргоолы из домов игрока Б переходят в казан игрока Б и производится подсчёт коргоолов в казанах.

Соревнования 

Федерация Тогуз коргоола в Кыргызстане работает с 1991 года (зарегистрирована 27 сентября 1993 года), а в Казахстане с 2004 года. В обеих странах эта игра является народной игрой. В некоторых странах разыгрываются местные чемпионаты. В городе Пардубице (Чехия) в рамках Олимпиады по интеллектуальным играм регулярно проводятся турниры по тогуз коргоолу. В 1994 году в Кыргызстане был организован первый чемпионат Азии. А с 2010 года разыгрывается чемпионат мира. В 2011 году состоялся первый чемпионат Европы. Тогуз коргоол включён в программу Всемирных игр кочевников, первые из которых прошли в сентябре 2014 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Запись ходов 

Запись ходов в тогуз коргоол несколько проще, чем аналогичная шахматная нотация. Каждый ход записывается двузначным числом (в принципе, возможна краткая запись однозначным числом — номером исходной лунки). Первая цифра числа — номер исходной лунки, вторая — номер лунки в которую попал последний коргоол. При взятии туза после двузначного числа ставится знак Х. Также в ходе игры в специальных таблицах-диаграммах могут фиксироваться промежуточные положения на доске. Каждая ячейка диаграммы обозначает лунку на доске. В ячейки записываются количества коргоолов в соответствующих лунках. Ячейка-туз обозначается знаком Х. Пустые лунки обозначаются прочерком. В нижнем ряду диаграммы белые лунки, в верхнем — чёрные. В выделенные ячейки записывается количество коргоолов в казанах.

В культуре 

Тогуз коргоол упоминается в главном киргизском эпосе Манас (фрагмент на киргизском языке):

Жалпак жыгач чаптырып,
Чараларын оюшуп
Бир жагына бир тогуз,
Бир жагына бир тогуз,
Үй чыгарып коюшуп…
Ою менен олтуруп,
Ташын салып толтуруп,
Тогуз коргоол ойноду,
Ордо, тогуз коргоол деп,
Жаш Манас кылып койгону…
Тогуздан коргоол салганы,
Бу Манастан калганы…

См. также 
 Калах
 Вари
 Манкала
 Чемпионат мира по тогуз коргоолу
 Всемирные игры кочевников

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Кодекс соревнований по тогуз коргоолу (сокращенный вариант) с видеоиллюстрацией
 Правила игры. 9kumalakshkola
 Тогуз кумалак — алгебра чабанов
 
 Мастер тогызкумалака. Игра для Андроид-устройств на сайте Google Play

Игры семейства манкала
Киргизские народные игры
Киргизские национальные виды спорта 
Казахские национальные виды спорта
Всемирные игры кочевников